Laodikeia (Laodiceia) több ókori város neve. Ezeket I. Szeleukosz, Szíria királya nevezte el anyjának, Laodikénak a tiszteletére. 
 Laodikeia; a pontoszi város
 Laodikeia Λαοδίκεια Κεκαυμένη, később Claudiolaodicea, Combusta; Konya közelében
 Laodikeia A tenger melletti virágzó kereskedőváros Szíriában, egy kis félszigeten, Antiokheiától délkeletre. Erős város volt, melyet különösen Caius Iulius Caesar pártolt, és mely a császárok korában megkapta a „Ius Italicum”-ot. Jelenleg a dohányáról híres Latakia 
 Laodikeia (Λαοδίκεια πρός τοῦ Λύκου); a Lükosz (Lycus) melletti
 Laodikeia kata Libanon Λαοδικεια η προς Λίβανου; a Libanon melletti (a rómaiaknál „Scabiosa”, mert a rüh gyakorta uralkodott benne).
 Laodikeia; Megalopolisz és Oreszthaszion között fekvő árkádiai város.
 Laodikeia; a mai Irak területén, Szeleukeia és Artemita között.
 Laodikeia; a médek-perzsák területén fekvő város.

Források